Het WTA-tennistoernooi van Carlsbad (officieel Southern California Open) van 2013 vond plaats van 29 juli tot en met 4 augustus 2013 in de Amerikaanse plaats Carlsbad. Het was de 33e, tevens laatste, editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Dominika Cibulková werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het vijfde reekshoofd Samantha Stosur uit Australië, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka in twee sets – nooit eerder in haar tennisloopbaan kon zij over Azarenka zegevieren. Stosur wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van San Diego/Carlsbad op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Viktoryja Azarenka
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5/WC
| RD1-team2= Samantha Stosur
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Onderste helft 

 Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke, kwam niet verder dan de tweede ronde.

De titelverdedigsters, de als derde geplaatste Amerikaanse dubbelspel­specialisten Raquel Kops-Jones / Abigail Spears''', slaagden erin hun titel prolongeren. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Chan Hao-ching en Janette Husárová in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel. Kops-Jones had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Spears vier.

Opvallende deelneemster was de 32-jarige Zwitserse Martina Hingis, die sinds haar carrièrestop (herfst 2007) niet meer op de WTA-tour actief was geweest. Hingis – met aan haar zijde de Slowaakse Daniela Hantuchová –  opende hiermee een reeks van vier toernooien van de US Open Series plus de US Open zelf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Carlsbad 2013
Carlsbad